Маскара може да се отнася за:
 маскара – козметичен продукт (грим/туш за мигли)
 Маскара - град, административен център на едноименни община, околия и област в Северозападен Алжир
 Маскара – област в Северозападен Алжир
 Маскара – 3 села в Русия:
 Маскара – в Татарстан
 Старая Маскара – в Башкирия
 Новая Маскара – в Башкирия
 „Маскара“ – белгийско-нидерландско-френски филм на Patrick Conrad (1987)